Pinarello bezeichnet:
 Pinarello, italienischer Fahrradhersteller
 Pinarello, kleiner Weiler mit Yachthafen, langem Strand (Plage de Pinarello), Insel  (Ile de Pinarello) mit historischem Genuesischen Wachturm (Tour de Pinarellu) in gleichnamiger Bucht von Pinarellu; Teil der Ortschaft Sante Lucie de Porto Vecchio der Gemeinde Zonza, Corse de Sud, Corsica

Pinarello ist der Familienname von:
 Cesare Pinarello (1932–2012), italienischer Bahnradsportler
 Giovanni Pinarello (1922–2014), italienischer Radrennfahrer und Unternehmer